Шуджа-Шах Дуррани () ( — ) — правитель Дурранийской империи с 1803 до 1809 года, а также эмир Афганистана с 1839 года до своей смерти.

Карьера 
Шуджа-Шах был губернатором Герата и Пешавара с 1798 до 1801 года. Он провозгласил себя королём Афганистана в октябре 1801 года (после отстранения от власти его брата Земан-Шаха), однако на трон он взошёл только 13 июля 1803 года.

В 1809 году Шуджа-Шах заключил союз с Великобританией в качестве средства защиты от вторжения Франции и России.

3 мая 1809 года Шуджа-Шаха отстранил от власти его же предшественник Махмуд-Шах, и он был вынужден отправиться в изгнание в Индию, где его захватил в плен Яханда-Хан Бамизай в Аттоке (1811—1812), а затем в Кашмире (1812—1813).

Когда визирь Махмуда-Шаха Фатех-Хан вторгся в Кашмир, Шуджа-Шах решил пойти вместе с армией сикхов. С 1813 до 1814 он находился в Лахоре. В обмен за свою свободу он передал магараджи Ранджиту Сингху бриллиант Кохинур. После этого он оставался сначала в Пенджабе, а потом в Лудхияне вместе с Земан-Шахом.

В 1833 году он заключил соглашение с Ранджитом Сингхом: ему было разрешено пройти со своим войском через Пенджаб. Таким образом, в следующем году Шуджа-Шах отправился в Кандагар, а сикхи напали на Пешавар. В июле, не добравшись до стен Кандагара, Шуджа-Шах наткнулся на войска Дост Мухаммеда и потерпел поражение.

В 1838 году он получил поддержку британских сил, а также армии сикхов махараджи для свержения правительства Дост Мохаммеда-Хана. Это стало причиной Первой англо-афганской войны (1838-42). Шуджа вернул себе трон 7 августа 1839 года, почти за 30 лет после его свержения с престола. Он не смог удержать власть надолго и был убит Шуджей ад-Даула 5 апреля 1842 года.

Жёны 
 Дочь Фат-Хана Токи
 Вафа Бегум
 Дочь Хайдара, эмира Бухарского эмирата
 Дочь Хан Багадур-Хана Маликдина Хула
 Дочь Сардара-Хаджи Раматуллы-Хана Сардозая, визир
 Сарвар Бегум
 Биби Маштан

Примечания

Ссылки 

 Энциклопедия Британника
 Британская библиотека

Дуррани (династия)
Монархи Афганистана
Монархи, убитые в XIX веке